Siimar ist der Familienname folgender Personen:
Kristofer Siimar (geb. 1998), estnischer Tennisspieler
Mattias Siimar (geb. 1998), estnischer Tennisspieler
Veiko Siimar (geb. 1941), estnischer Schwimmer